Форман има више значења:
 Форман (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Форман (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота

Особе 
 George Foreman
 Милош Форман, чехословачки и амерички филмски режисер, сценариста, глумац и професор